Partit Comunista de Letònia (del seu nom en letó Latvijas Komunistiskā Partija), partit polític històric de Letònia
 Partit Comunista de Lituània (del seu nom en lituà Lietuvos Komunistų Partija), partit polític històric de Lituània
 Liyannaj Kont Pwofitasyon, grup de sindicats de Guadalupe (França)
 Problema lineal de la motxilla (del seu nom en anglès Linear Knapsack Problem), variant en programació lineal del problema de la motxilla, en Combinatòria